Zapotalito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zapotalito (östra Tempoal), ort, Veracruz, 
 Zapotalito (södra Tempoal), ort, Veracruz, 
 Zapotalito, Platón Sánchez, ort, Veracruz,